Ostvorstadt steht für:
 Ostvorstadt (Bautzen), Stadtteil von Bautzen, Sachsen
 Ostvorstadt, früherer Stadtteil von Görlitz, siehe Zgorzelec
 Ostvorstadt (Leipzig), Viertel in Leipzig, Sachsen
 Ostvorstadt (Plauen), Stadtteil von Plauen, Sachsen

Siehe auch:
 Oststadt
 Östliche Vorstadt
 Vorstadt